Шарсе́-Сент-Ельє́-сюр-Оба́нс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 90 км на схід від Нанта, 17 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс, Лез-Алле, Бриссак-Кенсе, Шемельє, Кутюр, Люїньє, Сен-Ремі-ла-Варенн, Сен-Сатюрнен-сюр-Луар, Сольже-л'Опіталь i Вошретьян було об'єднано в новий муніципалітет Бриссак-Луар-Обанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 286 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 802,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс 
 Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара